Olesna kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Olešná (vattendrag i Tjeckien, Mähren-Schlesien), 
 Olešná (vattendrag i Tjeckien, Vysočina, lat 49,45, long 16,18), 
 Olešná (vattendrag i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Olešná (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen, lat 50,13, long 13,70), 
 Olešná (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen, lat 49,78, long 13,81), 
 Olešná (ort i Tjeckien, Vysočina, lat 49,68, long 15,55), 
 Olešná (ort i Tjeckien, Vysočina, lat 49,45, long 15,26), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar